La Teja kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Teja, Michoacán de Ocampo, Hidalgo, 
 La Teja, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar